Henry Kristófer Harðarson ou Henry Hardarson (né le  dépendant des sources soit à Malmö en Suède ou à Vestmannaeyjar en Islande) est un joueur islandais et danois de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il existe plusieurs versions rapportées de la jeunesse d'Harðarson. Il est né soit en Suède ou en Islande, mais a déménagé à Copenhague alors qu'il était encore jeune. Selon le site internet du Odense Ishockey Klub, il est né en Islande avant de déménagé à Malmö puis aux États-Unis à 16 ans. Il aurait par la suite déménagé au Danemark quelque années avant de commencé sa carrière professionnelle. Il joue une partie de son parcours junior en Suède, puis passe deux ans en Amérique du Nord. En 2013, il revient au Danemark pour commencer son parcours professionnel. Au terme de la saison 2017-2018, il devient champion du Danemark avec le AaB Ishockey, premier titre du club en 37 ans.

Internationale 
Harðarson n'a pas, en 2018, représenté de nations au niveau international. Cependant, il aurait signifié son intérêt pour jouer pour le Danemark et aurait refusé de représenter l'Islande.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010|| Limhamn J18|| J18 Div.1 || 
|- 
| 2009-2010|| Limhamn J20|| J20 Div.1 || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
| 2011-2012|| Firebirds de Phoenix|| NAPHL 18U || 13|| 1|| 10|| 11|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2012-2013|| Pats de Regina|| LHOu || 24|| 0|| 0|| 0|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Malmö Redhawks J20|| J20 SuperElit || 18|| 0|| 2|| 2|| 33|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2013-2014|| Rødovre U20|| Danemark U20 || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| 2|| 3|| 1|| 4|| 6
|-
| 2013-2014|| Rødovre SIK|| 1. Division || 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Rødovre Mighty Bulls|| Metal Ligaen || 31|| 3|| 2|| 5|| 87|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2014-2015|| Rødovre SIK|| 1. Division || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Rødovre Mighty Bulls|| Metal Ligaen || 35|| 6|| 5|| 11|| 98|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2015-2016|| Odense Ishockey Klub|| Metal Ligaen || 44|| 9|| 13|| 22|| 83|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2016-2017|| Esbjerg fB Ishockey|| Metal Ligaen || 22|| 3|| 7|| 10|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| AaB Ishockey|| Metal Ligaen || 21|| 4|| 6|| 10|| 74|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2017-2018|| AaB Ishockey|| Metal Ligaen || 40|| 3|| 6|| 9|| 63|| 17|| 1|| 4|| 5|| 37
|-
| 2018-2019|| Odense Ishockey Klub|| Metal Ligaen ||38|| 9|| 13|| 22|| 141|| 2|| 1|| 0|| 1|| 27
|-
| 2019-2020|| Odense Ishockey Klub|| Metal Ligaen ||47|| 19|| 19|| 38|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Odense Ishockey Klub|| Metal Ligaen ||37|| 8|| 11|| 19|| 30|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Lieu de naissance inconnu
Naissance en mars 1994
Joueur islandais de hockey sur glace
Joueur danois de hockey sur glace
Joueur de l'AaB Ishockey
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur du Odense IK
Joueur du Rødovre SIK
Joueur des Pats de Regina
Attaquant de hockey sur glace